Обмен — акт получения объекта с передачей чего-либо взамен, переход или передача каких-то объектов из одного места в другое с обратным переходом других объектов из второго места в первое. 

В экономике:
 Обмен (экономика)
 Бартерный обмен

В политике и истории:
 Культурно-технологический обмен
 Греко-турецкий обмен населением
 Корейский обмен
 Обмен политзаключённых

В информатике:
 Файлообменная сеть
 Буфер обмена
 Обмен ссылками
 Алгоритм обмена при помощи исключающего ИЛИ
 Точка обмена интернет-трафиком

В химии:
 Ионный обмен
 Катионный обмен
 Ёмкость катионного обмена
 Изотопный обмен

В биологии:
 Обмен веществ
 Наследственные болезни обмена веществ

В физике:
 Обменное смещение

В культуре:
 Символический обмен и смерть
 Сообщество обмена знаниями
 Программа студенческого обмена

В искусстве:

 Обмен — картина художника-экспрессиониста Виллема де Кунинга, 

В литературе:

 «Обмен (повесть)» — повесть Юрия Трифонова.

В кинематографе:
 «Великий обмен мамами»
 «Обмен убийствами»
 «Обмен» — советский фильм 1977 года
 «Обмен» — российский четырёхсерийный телевизионный художественный фильм режиссёра Виктора Татарского, снятый в 2014 году.
 «Обмен» — фильм Романа Качанова 2017 года